Аравийская пятнистая акула () — один из видов рода (), семейства кошачьих акул ().

Таксономия 
Впервые этот вид был описан в 1913 году пенсильванским натуралистом Самуэлем Гарманом в журнале «Memoirs of the Museum of Comparative Zoology». Голотип и единственный известный представитель этого вида хранился в Индийском музее в Калькутте и в настоящее время, вероятно, утрачен. Данных о биологии нет.

Ареал 
Это эндемичный глубоководный вид, обитающий в Аравийском море. Голотип представлял собой особь длиной менее 30 см, которая была поймана в Аравийском море на глубине между 1134 м и 1262 м.

Взаимодействие с человеком 
Данных для оценки статуса сохранности вида недостаточно.

Примечания 

Кошачьи акулы
Животные, описанные в 1913 году